Dolno Nowo Selo („Unteres Neues Dorf“) heißen: 
 Dolno Nowo Selo (Sofia), Ortschaft in der Oblast Sofia, Bulgarien
 Dolno Nowo Selo (Stara Sagora), Ortschaft in der Oblast Stara Sagora, Bulgarien

Siehe auch:
 Novo Selo, zur Ortsnamenskunde